Swiss Indoors Basel 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 24–30 października 2022 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 276 105 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Szwajcarii